Gelora (Tanah Abang), plaats in het bestuurlijke gebied Jakarta Pusat (Centraal Jakarta) in de provincie Jakarta, Indonesië.
Gelora (Bagan Sinembah), een plaats in Indonesië